Meziříčko può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Meziříčko, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Meziříčko, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Horní Meziříčko, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale